Durán González puede referirse a:

  Juan Manuel Durán González, aviador español; o
  José Durán González, político y sindicalista español.